25 мая:

 25 мая — 145-й день года (146-й в високосные годы) в григорианском календаре.
 25 мая — небольшой город на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.
 25 мая — авианосец ВМС Аргентины.
 25 мая — тяжёлый крейсер типа «Альмиранте Браун» ВМС Аргентины.

См. также 
 Вейнтисинко-де-Майо
 ARA Veinticinco de Mayo